Barberi ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Barberi (* 1971), österreichischer Sozial- und Medienwissenschaftler
 Andrea Barberi (* 1979), italienischer Leichtathlet
 Antonio Barberi (18. Jahrhundert), italienischer Graveur
 Dominic Barberi (1792–1849), italienischer Passionist
 Francesco Barberi (1905–1988), italienischer Bibliothekar
 Franco Barberi (* 1944), italienischer Dokumentarfilmer
 Franco Barberi (Vulkanologe) (* 1938), italienischer Professor für Vulkanologie an der Universität von Pisa und Namensgeber für das Mineral Barberiit
 Giovanni Luca Barberi († um 1522), sizilianischer Jurist und magister notarius der Kanzlei
 Katie Barberi (* 1972), mexikanische Schauspielerin
 Stefano Barberi (* 1984), brasilianischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Barberino
 Barberis
 Barbery